Een optreden, zoals theater (kunstvorm) of concert (uitvoering);
Het verwezenlijken van een plan; 
De uitkomst van een verwezenlijkt plan.